Negeriella är ett släkte av svampar. Negeriella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Negeriella